"Republička nogometna liga Bosne i Hercegovine" (također i kao "Jedinstvena nogometna liga Bosne i Hercegovine") je predstavljala ligu trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1975./76.  
Sudjelovalo je 18 klubova, a prvak je bio "Rudar Ljubija" iz Prijedora.

Ljestvica 

 Ilidža - danas dio naselja Sarajevo 
 "Rudar Ljubija" (Prijedor) - iz mjesta Ljubija, ali djelovali i nastupali u Prijedoru

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Povezani članci 
 Hercegovačka zona 1975./76.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Dario Hamzić: Fudbalski klub "Rudar" Ljubija : 1928. – 1992., Rijeka, 2014., , str. 124-129   
  Rajko Petrović, Sonja Petrović: Fudbalski klub "Radnik" Bijeljina : (1919-2003) , Bijeljina, 2010., str. 216-222   
 Tehvid Jakupović: 60 godina FK "Podgrmeč", 2004. 
 Limun Papić, Tomo Marić: FK Kozara 1913-1988, Bosanska Gradiška, 1989., str. 213
 Godišnjak Fudbalskog saveza Jugoslavije 1974./75. i 1975./76., Beograd, ISSN: 0351-2894, str. 542     
  

 

1975-76 
 republička
1975-76